Хейнкель He 111 — немецкий средний бомбардировщик, один из основных бомбардировщиков люфтваффе (существовали также модификации торпедоносцев и штурмовиков).
Всего было построено более 7600 экз. разных модификаций, что делает этот самолёт вторым по массовости бомбардировщиком Германии во Второй мировой войне.

История 
В начале 1930-х годов немецкий авиаконструктор Эрнст Хейнкель принял решение построить самый быстрый в мире пассажирский самолёт (при этом, такая задача скептически воспринималась как представителями немецкого авиапрома, так и новыми политическими лидерами Германии). Хейнкель доверил проектирование самолёта братьям Гюнтер, новым для своей компании людям.

Сконструированный самолёт превосходил уже существовавший и бывший прямым конкурентом конструкции Хейнкеля Lockheed 9 Orion. Первый экземпляр вскоре ставшего широко известным Heinkel He 70 «Blitz» (нем. «Молния») взлетел в 1932 году и сразу же начал бить рекорды скорости. В своей обычной версии, рассчитанной на четверых пассажиров, он мог развивать скорость до 320 км/ч, хотя и был оборудован единственным двигателем мощностью всего 600 л. с. Эллиптическая форма крыла, уже применявшаяся братьями Гюнтер при разработке собственного спортивного самолёта Bäumer Sausewind до присоединения к фирме Хейнкеля, стала характерной для всех последующих разработок братьев.

Конструкция привлекла внимание люфтваффе, выбиравшей самолёты для доработки их в средние  бомбардировщики.

Конструкция 

He 111, схемы моноплан, был более мощной двухмоторной версией «Блица», унаследовавшей многие черты предшественника, включая сочетание эллиптического крыла с инвертированным крылом типа «чайка», круглый штурвал небольшого размера и двигатели производства BMW.
Из-за расположения двигателей, единственного заметного конструктивного изменения, самолёт получил прозвище «Doppel Blitz» («Двойная молния»).

Производство 
Количество произведенных He 111 разных модификаций до 30 сентября 1944 г. представлено в таблице.

Производство всех модификаций по годам (штук):
 1939—452
 1940—756
 1941—950
 1942—1337
 1943—1405
 1944—756

Модификации 

 He 111V1 — прототип бомбардировщика, совершил первый полёт 17 ноября 1934 года.
 He 111V2 — пассажирский вариант (май 1935 года) — в бомбовом отсеке были размещены четыре кресла для курящих, а сзади, в фюзеляже, — ещё шесть кресел. В 1936 году был принят на службу в авиакомпанию Lufthansa наряду с пятью вновь построенными машинами под индексом He 111 C-0.
 He 111V3 — прототип бомбардировщика. Помимо главного бомбового отсека имел маленькие отсеки для бомб в крыльях. Оборонительное вооружение — три пулемёта MG 15. Усиление вооружения вызвало снижение скорости до 275 км/ч.
 He 111A-0 — 10 машин было построено на базе He 111 V3, две из них использовались для лётных испытаний, но мощность двигателей оказалась недостаточной, и все машины были проданы в Китай.
 He 111C-0 — построено шесть предсерийных машин, использовались авиакомпанией Lufthansa.
 He 111B-0 — предсерийный вариант, сходный с He-111 A-0, но с двигателями DB600A.
 He 111B-1 — серийный вариант, аналогичный B-0, но с двигателями DB600C и оборонительным вооружением из трёх 7,9-мм пулемётов MG 15.
 He 111B-2 — вариант, аналогичный B-1, но с двигателями DB600CG и дополнительными подкрыльными радиаторами по обеим сторонам моторных гондол.
 He 111D-0 — Предсерийный вариант с двигателями DB600Ga.
 He 111D-1 — Серийный самолёт, построено несколько экземпляров.
 He 111E-0 — Предсерийный вариант аналогичный B-0, но с двигателями Jumo 211A-1.
 He 111E-1 — Серийный вариант с бомбовой нагрузкой, доведённой до 2 т.
 He 111E-3 — Серийный вариант.
 He 111E-4 — Половина двухтонной бомбовой нагрузки размещена на внешних держателях.
 He 111E-5 — оснащён несколькими внутренними вспомогательными топливными баками.
 He 111F-0 — предсерийный вариант, аналогичный E-5, но с новым крылом более простой конструкции (с прямой, а не изогнутой кромкой) и двигателями Jumo 211A-3.
 He 111F-1 — серийный вариант, партия из 24 машин построена для экспорта в Турцию.
 He 111F-4 — серийный вариант, принят на вооружение люфтваффе.
 He 111G-0 — предсерийный вариант транспортного самолёта с новым крылом, аналогичным установленному на F-0.
 He 111 G-3 — также известен под индексом V14, оснащался радиальными двигателями BMW 132Dc.
 He 111 G-4 — также известен под индексом V16, оснащался двигателями DB600G.
 He 111 G-5 — четыре машины с двигателями DB600Ga, построенные для экспорта в Турцию.
 He 111 J-0 — предсерийный вариант торпедоносца, аналогичен F-4, но с двигателями DB600CG.
 He 111 J-1 — серийный торпедоносец, построено 90 экз., впоследствии переделанных в бомбардировщики.
 He 111 P-0 — предсерийный вариант, оснащённый новым прямым крылом, новым остеклением носовой кабины, двигателями Db601Aa и нижней гондолой для стрелка.
 He 111 P-1 — серийный вариант, вооружённый тремя 7,9-мм пулемётами MG 15.
 He 111 P-2 — радиостанция FuG III заменена на FuG 10.
 He 111 P-3 — учебный самолёт со сдвоенным управлением.
 He 111 P-4 — оснащён дополнительным бронированием, тремя дополнительными пулемётами MG 15 и креплениями для двух внешних бомбодержателей.
 He 111 P-6 — оснащён двигателями DB 601N.
 He 111 P-6/R2 — повреждённые самолёты, переделанные в конце войны в буксировщики Планёров.
 He 111 H-0 — предсерийный вариант аналогичный P-2, но с двигателями Jumo 211.
 He 111 H-1 — серийный вариант.

 He 111 H-3 — аналогичный P-4, но с двигателями Jumo 211A-3.
 He 111 H-4 — оснащён двигателями Jumo 211D (в ходе производства заменены на Jumo 211F) и двумя внешними бомбодержателями.
 He 111 H-5 — аналогичный H-4, но всё бомбовое вооружение размещалось внутри фюзеляжа, был увеличен запас топлива.
 He 111 H-6 — торпедоносец, мог нести две торпеды LT F5b на внешней подвеске, оснащён двигателями Jumo 211F-1, вооружён шестью пулемётами MG 15 и одной 20-мм пушкой MG/FF в передней гондоле.
 He 111 H-8 — аналогичный H-3 или H-5, но с приспособлением для перерезания тросов аэростатов заграждения.
 He 111 H-8/R2 — H-8, переделанные в буксировщики планеров, антиаэростатные приспособления сняты.
 He 111 H-10 — аналогичный H-6, но с 20-мм пушкой MG FF в подфюзеляжной гондоле, оснащённый приспособлением Kuto-Nase для перерезания тросов аэростатов заграждения.
 He 111 H-11 — полностью закрытая кабина хвостового стрелка, усилены оборонительное вооружение и бронезащита.
 He 111 H-11/R1 — аналогичный H-11, но с двумя спаренными пулемётными установками по бортам.
 He 111 H-11/R2 — аналогичный H-11, но переделанный в буксировщик планеров.
 He 111 H-12 — вариант, приспособленный для запуска противокорабельных радиоуправляемых ракет Hs 293A и оснащённый радиопередатчиком FuG 203b Kehl, снята подфюзеляжная гондола.
 He 111 H-14 — Корректировщик, оснащённый радиостанциями FuG Samos и FuG 351 Korfu.
 He 111 H-15 — торпедоносец.
 He 111 H-16 — оснащён двигателями Jumo 211F-2 и усиленным оборонительным вооружением (13-мм пулемёты MG 131, спаренные 7,9-мм пулемёты MG 81Z и одна 20-мм пушка MG/FF.
 He 111 H-16/R1 — аналогичен H-16, но с 13-мм пулемётом MG131 в дистанционно управляемой хвостовой установке.
 He 111 H-16/R2 — аналогичен H-16, но переделан в буксировщик планеров.
 He 111 H-16/R3 — аналогичен H-16, но превращён в корректировщик.
 He 111 H-18 — основан на варианте H-16/R3, служил ночным корректировщиком.
 He 111 H-20 — оборонительное вооружение как у H-16, но некоторые самолёты оснащены дистанционно управляемой хвостовой установкой.
 He 111 H-20/R1 — приспособлен для транспортировки 16 парашютистов, оборудован десантным люком.
 He 111 H-20/R2 — транспортный самолёт и буксировщик планеров.
 He 111 H-20/R3 — ночной бомбардировщик.
 He 111 H-20/R4 — нёс до 20 (двадцати) 50-килограммовых бомб.
 He 111 H-21 — основан на варианте H-20/R3, но оснащён двигателями Jumo 213E-1.
 He 111 H-22 — переклассифицированные и переоборудованные H-6, H-16 и H-21, приспособленные для запуска ракет «Фау-1» с воздуха.
 He 111 H-23 — основан на варианте H-20/R1, но оснащён двигателями Jumo 213A-1.
 He 111 R — проект высотного бомбардировщика.
 He 111 Z-1 — два самолёта He-111, соединённых друг с другом пятым двигателем — использовался в качестве буксировщика тяжёлого планера — Me 321
 He 111 Z-2 — проект дальнего тяжелого бомбардировщика, основанный на варианте Z-1.
 He 111 Z-3 — проект дальнего разведчика, основанный на варианте Z-1.

Боевое применение 
Использовался люфтваффе накануне и в годы Второй мировой войны.

Испания 
Первое боевое применение He 111 легиона «Кондор» имело место в 1937 году в районе Брунете

Западный фронт 
He 111 был первым немецким самолётом, сбитым над территорией Великобритании во Второй мировой войне.

В ночь с 5 на 6 октября 1941 года два He-111, высланные с Крита на разведку английских транспортов для снабжения 8-й армии в Северной Африке, в одной из бухт на входе в Суэцкий залив случайно обнаружили стоящий на якоре транспорт «Тистлегорм», в трюмах которого находился большой арсенал взрывчатки — противотанковые мины, артиллерийские снаряды, патроны и гранаты. На палубе корабля стояли два лёгких танка, два железнодорожных вагона и два паровоза.
При полной луне, зайдя с кормы и не встретив зенитного огня, самолёты атаковали транспорт. Бомбы попали в четвёртый трюм, который был загружен боеприпасами. В результате взрывов корма корабля была оторвана, палуба завалена обломками. В 01:30 корабль пошёл ко дну и затонул с креном около 45° на глубине около 30 м.

Восточный фронт 
В ночь на 22 июня 1941 года «Хейнкели» нанесли бомбовой удар по приграничным аэродромам, городам, укреплениям СССР.

В ночь на 22 июня 1944 года самолёты нанесли удар по аэродрому Полтава, где приземлились после «челночного» рейда американские бомбардировщики. В налёте участвовало до 200 He-111Н из KG 53 и KG 55, выведенных на объект самолётами-целеуказателями He-111H-16/R3 из III/KG 4. В результате удара было уничтожено 44 бомбардировщика В-17 и 5 других самолётов, ещё 28 В-17 и 28 других машин получили повреждения. Удалось также уничтожить значительные запасы авиабензина.

Тактико-технические характеристики 
Тактико-технические характеристики представлены в таблице.

См. также 
 Побег группы Девятаева

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хейнкель He.111 Крылья люфтваффе; © Перевод Андрея Фирсова, 1993
 He 111 — Luftwaffe Lexikon  — Энциклопедия Люфтваффе.

Самолёты Heinkel
Самолёты Германии
Самолёты гражданской войны в Испании 
Бомбардировщики Второй мировой войны
Торпедоносцы